This Is War – album dei Thirty Seconds to Mars del 2009
 This Is War – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2010
 This Is War – singolo degli Alter Bridge del 2022